Canada:
 Lunenburg (Nova Escòcia)
 North Lunenburg, a Ontàrio
 Estats Units
 Lunenburg (Arkansas)
 Lunenburg (Massachusetts)
 Lunenburg (Vermont)
 Lunenburg (Virginia)
 Comtat de Lunenburg, a l'estat de Virgínia.